Sillisit bezeichnet:
 Sillisit, Ort im Distrikt Narsaq, Grönland
 Sillisit (Insel) Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Sillisit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland